Jerzy Ossoliński (1595–1650) – kanclerz wielki koronny, podkanclerzy koronny, wojewoda sandomierski
 Jerzy z Tęczyna Ossoliński – starosta piotrkowski, rotmistrz królewski